Чарли и шоколадная фабрика — название ряда художественных произведений:

 «Чарли и шоколадная фабрика» — сказочное произведение английского писателя Роальда Даля 1964 года.
 «Чарли и шоколадная фабрика» — американский художественный фильм Тима Бёртона 2005 года.

См. также 
 «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» — американский художественный фильм Мела Стюарта 1971 года.